El Torneig de Los Cabos 2017, oficialment conegut com a Abierto Mexicano Los Cabos 2017, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 31 de juliol i el 5 d'agost de 2017 al Delmar International School de Cabo San Lucas, Los Cabos, Mèxic.

El tennista estatunidenc Sam Querrey va guanyar el segon títol de la temporada, casualment ambdós aconseguits a Mèxic.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017